Cheat – film del 2011 diretto da Joe DeRosa
 Cheat – film del 2014 diretto da T Jaman Lloyd
 Cheat – trucco dei videogiochi